Viridiana è un personaggio del libro Il druido di Shannara che fa parte del Ciclo degli Eredi di Shannara, una tetralogia scritta da Terry Brooks.

Storia 

Viridiana è uno Spirito Elementale ed è la Figlia del Re del Fiume Argento che ha il compito di aiutare Walker Boh della ricerca della Pietra Magica Nera. Lei è nata così:

Il Re del Fiume Argento levò lentamente le mani per evocare la magia. Al richiamo della vecchia creatura di Faerie rispose un albero, scheletro di quel che stava per creare. Come in risposta alle volontà del vecchio re l'albero mutò nella forma, le foglie si staccarono e volarono portate via dal vento. Poi venne il turno della terra, essa, trasportata da forze invisibili si depose piano sull'albero tracciandone i contorni con assoluta precisione. Il vecchio re raccolse la seta sulla criniera di un unicorno per i capelli lunghi e argentei, poi due perle nere per gli occhi. La ragazza era perfetta, in ogni suo particolare, ma peccava ancora di una cosa, la più importante, la vita. Il Re del Fiume Argento si guardò attorno, scelse una colomba e la introdusse nel petto di sua figlia. Questo sarebbe stato il suo cuore. Poi con fare paterno abbracciò la ragazza ancora inanimata e le trasmise la propria vita. Ella era Viridiana, la bellissima e perfetta Figlia del Re del Fiume Argento. Sua madre era la natura stessa.

Viridiana parte verso Culhaven per cercare Pe Ell e Morgan Leah, ferrea nella sua volontà di compiere il compito assegnatole. Ogni sua tappa è un miracolo, infatti, quando giunge a Culhaven, si ferma ai Giardini di Meade e li fa rinascere. Dopo, sfinita, guarda quello che sa essere Pe Ell. L'assassino capisce che deve portarla a riposare. Quando si sveglia, gli dice che deve accompagnarla nel suo viaggio con due altre persone. Lo manda a cercare Morgan Leah tenuto prigioniero dalla federazione. Pe Ell acconsente, nonostante il compito affidatogli dall'Ombrato Rimmer Dall, sia quello di ucciderla. Trovato Morgan Leah, i tre partono alla volta di Pietra del Focolare per cercare Walker Boh. Giunti a destinazione, passando per le Pianure di Rabb e per il Passo di Giada, trovano Walker Boh sotto le macerie di una casa distrutta dalla lotta tra Cogline e gli Ombrati. Viridiana lo salva, amputandogli il braccio morso dall'Asphinx, un serpente col potere di pietrificare chi ha la sventura di farsi mordere, l'unico ancora presente nelle Quattro Terre. Viridiana rivela a Walker la storia di Uhl Belk, che un tempo era il fratello del Re del Fiume Argento.

I quattro partono da Pietra del Focolare per andare a Rampling Steep, nella parte nord delle Montagne Charnal, dove trovano Horner Dees, l'unica persona mai tornata dopo aver compiuto un viaggio ad Eldwist, dimora di Uhl Belk. Viridiana gli chiede di accompagnarli là e lui malgrado la pericolosità del viaggio acconsente e li accompagna. Durante il viaggio Viridiana cambia, muta il suo essere, prova emozioni, che non avendo mai provato la preoccupano, la spaventano e la confondono, come l'amore che pian piano comincia a provare per Morgan Leah. Lui, dal canto suo, ricambia, le dice che è normale e le ridà fiducia in se stessa, dicendole che è più umana di molta altra gente, che non si tratta che di accumulare ricordi, cosa che sta già facendo.

Dopo la sconfitta di Uhl Belk, Pe Ell la cattura:- Guardala Walker Bho e dimmi che non la desideri! Non puoi vero? I tuoi sentimenti, i miei, quelli del Cavaliere - sono gli stessi! Ci siamo gettati in quest'avventura per lei! Per il modo in cui ci guardava e ci faceva sentire, per la rete di magia in cui ci ha avvolto sempre più!-
Nonostante gli avvertimenti di Horner Dess, Pel Ell non lascia andare Viridiana, che tuttavia riesce a sottrarsi alla sua stretta. Mentre il Maw Grint, essere mostruoso che riesiede ad Eldwist fa la sua comparsa, la ragazza degli elementi attira a sé l'assassino che non potendo staccare i suoi occhi da quelli di Viridiana rimane inerme e immobilizzato, mentre la fanciulla gli andava ancora più vicino. Non ricordava di averla colpita, non lo aveva fatto, tuttavia il suo pugnale ora era calato in profondità nell'addome della Figlia del Re del Fiume Argento. L'azione di Viridiana innescò una magia potentissima, antica che trascendeva ogni cosa, l'antica magia di Faerie. La terra e la città di Eldwist ritornarono al loro stato originario. Così morì Viridiana, portando a termine il compito per cui era stata creata, salvare il mondo dalla corruzione.

Il suo ultimo pensiero fu per Morgan Leah, che sconvolto si accovacciò su di lei piangendo.

- Ascoltami - Disse con voce calma e suadente. - Ti amo. Ti amerò per sempre e resterò per sempre con te, ricordalo, ricordati che cambierei le cose se potessi - Queste furono le sue ultime parole per il Cavaliere, dopo di che, si lasciò spingere da Walker Boh dalla cupola di Uhl Belk, così come nella visione che lo Zio Oscuro aveva avuto all'inizio del viaggio. Tuttavia, l'anima della ragazza, una piccola parte, andò a rifugiarsi nella Spada di Leah, riparandola.

Personaggi di Shannara
Fate nelle opere di fantasia